Le programme d'équipage commercial (en , CCP) est un programme de vols spatiaux habités de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), développé en association avec les constructeurs aérospatiaux américains Boeing et SpaceX. Le programme gère des rotations entre vers et depuis la Station spatiale internationale (ISS) à bord des capsules Boeing CST-100 Starliner et SpaceX , dans ce qui sont les premiers vols spatiaux orbitaux avec équipage exploités par des sociétés privées.

Le programme succède à l'implication de la NASA dans le programme Soyouz, dont elle dépendait pour transporter ses astronautes vers l'ISS après le retrait du programme de la navette spatiale américaine en 2011.

Voir aussi 
 Commercial Crew Development

Programme spatial de la NASA
Station spatiale internationale